8 бит:
 октет (информатика), он же байт
 8-битный цвет
 8 бит (компьютерная архитектура)
 Третье поколение игровых систем — 8-битные приставки
 8 бит — музыкальный жанр
 8-Bit — японская анимационная студия